А́ллен () — прізвище з кельтськими коренями, поширене у Шотландії, а також, в Ірландії, Уельсі та Англії. Є варіацією прізвища MacAllen і може брати початок з двох окремих джерел: Ailin, шотландською та ірландською, означає «маленька скеля» чи «гармонія», або ж кельтського Aluinn , що означає «красивий». Варіанти написання включають  та ін.

В Ірландії Аллен може бути також занглійщеним гаельським іменем Ó h-Ailín.

Прізвище Аллен посідає 28-е місце за поширеністю сере прізвищ у США та 41-е місце в Англії.

Відомі носії прізвища:

А 
 Алфі Аллен (; 1986) — англійський актор

Б 
 Боббі Аллен (; 1978) — американський хокеїст
 Бредлі Аллен (; 1971) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника
 Бріттані Аллен (; 1986) — канадська акторка

В 
 Ваят Аллен (;  1979) — американський веслувальник, олімпійський чемпіон (2004)
 Вільям Аллен (; 1770—1843) — англійський науковець і філантроп.
 Вуді Аллен (, справжнє — Аллен Стюарт Конігсберг;  1935) — американський кіноактор, режисер і сценарист

Г 
 Грант Аллен (; 1848—1899) — англоканадський письменник

Д 
 Девід Аллен (; 1945) — американський спеціаліст і консультант з питань особистої продуктивності
 Деббі Аллен (; нар. 1950) — американська акторка, танцівниця, хореограф, режисерка, продюсерка.
 Дейв Аллен (, уроджений Девід Тинан О'Магоні, ; 1936—2005) — ірландський комік і сатирик
 Джейк Аллен (; 1990) — канадський хокеїст
 Джо Аллен (; 1990) — валлійський футболіст, півзахисник
 Джоель Асаф Аллен (; 1838—1921) — американський зоолог та орнітолог
 Джордж Аллен (; 1952) — американський політик-республіканець

Е 
 Едріанн Аллен (; 1907—1993) — британська акторка
 Ендрю Майкл Аллен (; 1955) — американський військовий льотчик, льотчик-випробувач і астронавт

К 
 Кейт Аллен (; 1970) — австрійська тріатлоністка, олімпійська чемпіонка (2004)
 Клайв Аллен (; 1961) — англійський футболіст і тренер
 Кріста Аллен (; 1971) — американська акторка, модель

Л 
 Лілі Аллен (; 1985) — англійська поп-співачка
 Люсіус Аллен (; 1947) — американський баскетболіст, захисник

М 
 Марк Аллен (1958) — американський тріатлоніст, чемпіон світу.
 Марк Аллен (; 1986) — професіональний снукерист з Північної Ірландії
 Марсель Аллен (; 1885—1969) — французький письменник, журналіст
 Мартін Аллен (; 1965) — англійський футболіст, півзахисник

Н 
 Ненсі Аллен (; 1950) — американська акторка
 Нетон Аллен (; 1995) — ямайський легкоатлет, олімпійський медаліст (2016)

П 
 Патрік Аллен (; 1951) — ямайський політик, релігійний діяч
 Пол Аллен (; 1953—2018) — американський підприємець, співзасновник корпорації «Microsoft»

Р 
 Рассел Аллен (, 1971) — американський співак
 Рей Аллен (, 1975) — американський баскетболіст, захисник
 Рік Аллен (; 1964) — барабанщик гурту «Def Leppard»
 Роджер Макбрайд Аллен (; 1957) — американський письменник-фантаст
 Ронні Аллен (; 1929—2001) — англійський футболіст і тренер
 Росс Аллен (; 1987) — футболіст з Гернсі, нападник

С 
 Сенді Аллен (; 1955—2008) — американка, найвища жінка світу у 1976—2008 роках за Книгою рекордів Ґіннеса

Т 
 Тім Аллен (; 1953) — американський кіноактор, комік
 Томас Аллен (; 1944) — британський оперний співак (баритон)
 Тоні Аллен (; 1982) — американський професійний баскетболіст

Ф 
 Філліс Аллен (; 1861—1938) — американська комедійна актриса німого кіно
 Фред Аллен (; 1894—1956) — американський комік
 Френсіс Аллен (; 1932—2020) — американська вчена, піонерка в області оптимізації компіляторів

Ш 
 Шон Ван Аллен (; 1967) — канадський хокеїст, центральний нападник

Примітки 

Шотландські прізвища
Англійські прізвища
Ірландські прізвища